Киевская городская дума — выборный распорядительный орган городского самоуправления в Киеве в 1834—1919 годах.
 Киевская городская дума — здание по ул. Крещатик, 18 в Киеве.